Parallax  (parallasse in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetti 

Parallax  – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica
Parallax  – quarto album in studio di Greg Howe

Televisione
Parallax  – serie televisiva australiana
Riflessi nel ghiaccio (Parallax) – episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager

Videogiochi
Parallax  – videogioco sparatutto realizzato da Ocean Software
Parallax Software  – software house realizzatrice della serie Descent